O Al-Mourada Sports Club (em árabe : نادي الموردة الرياضي ) é um clube de futebol sudanês sediado em Al-Mourada, um subúrbio de Omdurman . Junto com Al-Hilal e Al-Merrikh , eles formaram o trio de futebol sudanês, mas não puderam continuar com esse legado. Eles foram uma das equipes mais fortes no Sudão durante o seu forte reinado na principal divisão do futebol sudanês, antes de serem relegados para a liga da 2ª divisão devido a algumas dificuldades financeiras.

Título
Campeonato Sudanês
Campeão (2) : 1968 , 1988
Taça do Sudão
Campeão (2) : 1995 , 1997
Títulos Regionais	
Liga de Cartum
Campeão (2) : 1978 , 1995

Ligações externas

Team profile – Goalzz.com

Clubes de futebol do Sudão
Clubes de futebol fundados em 1930
Ondurmã